1205 км — топоним в России.

 Дома 1205 км, 1205 км — починок в Балезинском районе Удмуртии.
 1205 км, 1205 километр — остановочный пункт, Южно-Уральская железная дорога (Самарская область, Борский район).